Ренда — название населённых пунктов:

Латвия 
 Ренда — село в Рендской волости Кулдигского края.

Россия 
 Ренда — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.